Фуэнсалида ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Торрихос. Занимает площадь 68 км². Население — 11042 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 30 км.

Покровителем города считается святой Блас.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Web oficial de Fuensalida
 Diputación de Toledo

Муниципалитеты Толедо